Michèle Bailly est une actrice française.

Biographie

Filmographie 
 1959 : Deux hommes dans Manhattan de Jean-Pierre Melville : Bessie Reed
 1961 : Le Trésor des hommes bleus d'Edmond Agabra : Amina
 1962 : La Vengeance du colosse (Marte, dio della guerra) de Marcello Baldi : Venere
 1962 : La Steppe (La Steppa) d'Alberto Lattuada : la gitane
 1962 : Mafioso ou L'Homme de la Mafia d'Alberto Lattuada : la jeune baronne

Liens externes  
 

Actrice française de cinéma